Cutler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce Cutler
 David Frederick Cutler
 Edward B. Cutler
 Hugh Carson Cutler